W Polsce
 Kamieńczyk – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Kamieńczyk – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka 
 Kamieńczyk – przysiółek wsi Zarzecze w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Kamieńczyk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń 
 Kamieńczyk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków 
 Kamieńczyk – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn

 Kamieńczyk – gromada

 Kamieńczyk – potok, dopływ rzeki Kamienna
 Kamieńczyk – potok, dopływ rzeki Nysa Kłodzka
 Kamieńczyk (722 m n.p.m.) – szczyt w południowej części Gór Bystrzyckich
 Kamieńczyk (341 m n.p.m.) – wzniesienie na Wzgórzach Dobrzenieckich (Przedgórze Sudeckie)
 Kamieńczyk (325,2 m n.p.m.) – wzgórze we Wzgórzach Strzelińskich (Przedgórze Sudeckie)

Zobacz też 
 Kamieńczyk Wielki, Kamieńczyk-Ryciorki
 Wodospad Kamieńczyka
 Schronisko Kamieńczyk